Peter Reijnders (bioloog)
 Peter Reijnders (fotograaf)